The Tick – serie animata del 1994
The Tick – serie televisiva del 2001
The Tick – serie televisiva del 2016